Чемпіонат Києва з футболу — київські футбольні змагання серед аматорських команд. Проводяться під егідою Федерації Футболу м. Києва.

Федерація футболу м. Києва присуджує два титули: один за перемогу в чемпіонаті Києва серед перших команд, а інший за перемогу в загальному заліку (за сумою показників дорослих і молодіжних команд). Має три рівня ліги. Вища ліга м. Києва (5), Перша ліга м. Києва (6), Друга ліга м. Києва (7)

Станом на 2021 рік у всіх лігах м. Києва бере участь 92 команди. Це міські футбольні клуби та ДЮСШ, СДЮШОР  та інші футбольні організації різних форм власності.

Інші турніри

      –      Міжнародний дитячий турнір «Кубок В.Баннікова» (U-13);
      –      Всеукраїнський дитячо-юнацький турнір «Кубок Оболонь» (U-9 – U-16);
      –      Всеукраїнський дитячий турнір «Дзвони Чорнобиля» (U-12 – U-14);
      –      Всеукраїнський дитячий турнір «Кубок Незалежності» (U-12 – U-14);
      –      Всеукраїнський дитячо-юнацький турнір «Грай заради миру!» (U-15);
      –      Всеукраїнський дитячий турнір «Ти не один» (команди дитячих будинків
             та інтернатів);
      –      Кубок імені Володимира Мунтяна (команди дорослих);
      –      Кубок імені Олександра Заварова (U-14);
      –      Кубок Мера м. Києва (команди ветеранів);
      –      Кубок пам’яті Андрія Гусіна (команди дорослих);
      –      Кубок пам’яті Євгена Рудакова (U-21);
      –      Кубок пам’яті Андрія Баля (U-17);
      –      Кубок пам’яті Віктора Колотова (U-16);
      –      Кубок пам’яті Віталія Голубєва (U-15);
      –      Кубок пам’яті Антона Ідзковського (U-14);
      –      Кубок пам’яті Олега Макарова (U-13);
      –      Кубок пам’яті Федора Медвідя (U-12);
      –      Кубок пам’яті Миколи Балакіна (U-11);
      –      Кубок пам’яті футболістів, загиблих у роки ВВВ (U-10);
      –      Кубок пам’яті Віктора Серебрянікова (U-9);

Усі переможці

Київська Футбольна Ліга (1911—1924)

Київська Губернська Рада фізкультури (1924—1926)

Київська Окружна Рада профспілок (1927—1930)

Київська Окружна Рада фізкультури (1928)

Київська Міська Рада фізкультури (1931—1935)

Київський Міський Комітет із справ фізкультури та спорту (1936—1961)

Київський Міський Комітет із справ фізкультури та спорту (1962—1991)

Федерація футболу м. Києва

Див. також 
 Кубок Києва з футболу

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації Футболу м. Києва
 Чемпионы Киева за 100 лет истории столичного футбола
 Клубний залік Друге коло першості м. Києва 2009 року
 Клубний залік київських міських змагань з футболу сезону 2016р.
 Клубний залік чемпіонату м. Києва 2017 – 2018 років

Київ
Футбол у Києві